Jesse Huta Galung e Stéphane Robert erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Marin Draganja e Henri Kontinen hanno sconfitto in finale Jamie Murray e John Peers per 6–3, 66–7, [11–9].

Teste di serie

  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)

  Daniel Nestor /  Leander Paes (primo turno)
<li>  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinale)

Qualificati

  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin (primo turno)

Wildcard

  Gerard Granollers /  Oriol Roca Batalla (primo turno)

<li>  Albert Montañés /  Albert Ramos (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin (qualificati)

  Pablo Andújar /  Jesse Huta Galung (ritirati)

Qualificati

  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2015
ATP World Tour 2015